Пењуелас има више значења:

 Пењуелас, Ел Сијенегал (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пењуелас, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Пењуелас (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас, Ел Родео (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пењуелас, Ел Трен Пењуелас (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику